Złote Grono (Grand Prix konkursu) – nagroda główna Lubuskiego Lata Filmowego.

Złote Grono (według portalu Filmweb) 
 41. LLF (2012) – film pt.: Róża w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego
 40. LLF (2011) – film pt.: Szczęście ty moje w reżyserii Siergieja Łoznicy 
 39. LLF (2010) – film pt.: Zero w reżyserii Pawła Borowskiego
 38. LLF (2009) – film pt.: Wszyscy umrą, a ja nie w reżyserii Valeriyia Gaia Germanika
 37. LLF (2007) – film pt.: Wyspa w reżyserii Pawła Łungina
 36. LLF (2006) – nagrody głównej nie przyznano
 35. LLF (2005) – film pt.: Los utracony w reżyserii Lajosa Koltaia
 34. LLF (2004) – film pt.: Niewierne gry w reżyserii Michaeli Pavlátovej
 33. LLF (2003) – film pt.: Edi w reżyserii Piotra Trzaskalskiego
 32. LLF (2002) – film pt.: Chico w reżyserii Ibolya Fekete
 31. LLF (2001) – film pt.: Pejzaż w reżyserii Martina Šulíka
 30. LLF (2000) – nagrody głównej nie przyznano
 29. LLF (1999) – film pt.: Co złapiesz w życie w reżyserii Romana Vávra
 28. LLF (1998) – film pt.: Księga wielkich życzeń w reżyserii Sławomira Kryńskiego
 27. LLF (1997) – film pt.: Oskarżenie w reżyserii Sándora Sára
 26. LLF (1996) – film pt.: Bolse vita w reżyserii Ibolya Fekete
 25. LLF (1995) – film pt.: Indiańskie lato w reżyserii Sašy Gedeona
 24. LLF (1994) – film pt.: Śmierć jak kromka chleba w reżyserii Kazimierza Kutza
 23. LLF (1993) – film pt.: Wszystko co lubię w reżyserii Martina Šulíka
 22. LLF (1992) – film pt.: Kochana Emmo, droga Bobe w reżyserii Istvána Szabó
 21. LLF (1991) – film pt.: Strzelnica w reżyserii Árpáda Sopsitsa
 20. LLF (1990) – film pt.: Las katyński w reżyserii Marcela Łozińskiego
 19. LLF (1989) – film pt.: Przesłuchanie w reżyserii Ryszarda Bugajskiego
 18. LLF (1988) – nagrody głównej nie przyznano
 17. LLF (1987) – nagrody głównej nie przyznano
 16. LLF (1986) – film pt.: Siekierezada w reżyserii Witolda Leszczyńskiego
 15. LLF (1985) – film pt.: Słońce wschodzi raz na dzień w reżyserii Henryka Kluby
 14. LLF (1984) – nagrodę przyznano Annie Dymnej za rolę „Królowej Bony” w filmie Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny
 13. LLF (1981) – nagrody głównej nie przyznano
 12. LLF (1980) – nagrodę przyznano Krystynie Jandzie za rolę „Rozyny” w filmie Golem
 11. LLF (1979) – film pt.: Ostatni etap w reżyserii Wandy Jakubowskiej 
 nagrodę przyznano Gabrieli Kownackiej za rolę „Anity” w filmie Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy
 10. LLF (1978) – film pt.: Wodzirej w reżyserii Feliksa Falka 
 nagrodę przyznano Krystynie Jandzie za rolę „Agnieszki” w filmie Człowiek z marmuru
 nagrodę przyznano Krzysztofowi Zanussiemu za najlepszy film studyjny pt.: Spirala
 9. LLF (1977) – nagrodę przyznano Elżbiecie Starosteckiej za rolę „Stefanii Rudeckiej” oraz Leszekowi Teleszyńskiemu za rolę „Waldemara Michorowskiego” w filmie Trędowata
 8. LLF (1976) – film pt.: Iluminacja w reżyserii Krzysztof Zanussi 
 nagrodę przyznano Jadwidze Barańskiej za rolę „Barbary Niechcic” oraz Jerzemu Bińczyckiemu za rolę „Bogumiła Niechcica” w filmie Noce i dnie
 7. LLF (1975) – film pt.: Ziemia obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy 
 nagrodę przyznano Małgorzacie Braunek za rolę „Oleńki Billewiczównej” oraz Danielowi Olbrychskiemu za rolę „Andrzeja Kmicica” w filmie Potop
 6. LLF (1974) – film pt.: Nie ma mocnych w reżyserii Sylwestera Chęcińskiego 
 nagrodę przyznano Ryszardzie Hanin za rolę „matki Krystyny” w filmie Drzwi w murze oraz Wacławowi Kowalskiemu za rolę „Kazimierza Pawlaka” w filmie Nie ma mocnych
 nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową Mai Komorowskiej za rolę „Rachel” w filmie Wesele
 5. LLF (1973) – film pt.: Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy
 Złote Grono za najlepsze zdjęcia otrzymał Witold Sobociński do filmu pt.: Wesele
 Złote Grono za najlepszy scenariusz otrzymał Andrzej Kijowski do filmu pt.: Wesele
 nagrodę przyznano Jadwidze Jankowskiej-Cieślak za rolę „Magdy” w filmie Trzeba zabić tę miłość oraz Franciszkowi Trzeciakowi za rolę „Jana Malisza” w filmie Na wylot
 nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową przyznano Barbarze Wrzesińskiej za rolę „żony szefa i kochanki Andrzeja” w filmie Trzeba zabić tę miłość oraz Piotrowi Fronczewskiemu za rolę „lekarza” w filmie Ocalenie
 nagrodę widzów zdobył film pt.: Jezioro osobliwości w reżyserii Jana Batorego

Bibliografia 
  na portalu Filmweb

Lubuskie Lato Filmowe